Miejscowości w Polsce:
 Czaczki Małe
 Czaczki Wielkie